Foxfire peut désigner :

Titres 

 Foxfire, un téléfilm américain de 90 minutes diffusé sur la chaîne CBS le  ;
 Foxfire, un film américain réalisé par Annette Haywood-Carter, sorti en 1996 ;
 Foxfire, un film franco-britanno-canadien réalisé par Laurent Cantet, sorti en 2013 ;

Toponyme 

 Foxfire, une ville américaine située dans le comté de Moore dans l'État de Caroline du Nord.

Biologie 
 Le foxfire, phénomène de bioluminescence chez certains mycètes.

Voir aussi 
 Foxfire Light, film américain réalisé par Allen Baron, sorti en 1982